Парспатуник (арм. Պարսպատունիք, ; Патспаруник, возможно, также был известен как Басоропеда или Басолропеда)<ref name="TGD">Наталия Тер-Григорян-Демьянюк [</ref> — крупнейшая (550 км²Еремян С. Т. Армения по «Ашхарацуйц»-у.(Армянской географии VII века) (опыт реконструкции армянской карты VII века на современной картографической основе). - Ереван, 1963 — С. 117.) область, после 72 года — наместничество, затем нахарарство (княжество) Великой Армении, владевшее двумя областями (Карадаг и Маранд) в провинции Васпуракан. Принадлежало княжескому роду Парспатуни (Парспуни, Парспаруни), который упоминается еще в гахнамаке из «Деяний Нерсиса», датируемом временем царствования Аршака II (350-368 гг.).

 Географическое положение 
Сурен Еремян отождествлял Парспатуник с БасолропедойЕремян С. Т. Атлас к книге «История армянского народа», Ереван, 1952., хотя существует и другая версия, согласно которой Басолропеда идентична исторической области Васпуракан и находилась западнее озера Урмия.

Роберт Хьюсен (R. H. Hewsen) располагает Парспатуник между реками Аракс (с севера) и Кара-Су (с востока) и Парфянским царством на юге. На севере, по реке Аракс, княжество граничило с ашхарами (провинциями) Арцах , Сюник и Айрарат, на западе с княжеством Аматуник и провинцией Нор-Ширакан (Парскаайк), на востоке с провинцией Пайтакаран (Каспк). Некоторые авторы подчеркивают, однако, что современный район Карадаг (территорией примерно 200 × 200 км) по своим размерам значительно превышает территории, контролируемые на этом месте правителями Парспатуника.

Современная историческая область Парспатуник в Карадаге находится на территории Ирана и была покинута большинством армянского населения в период репатриации 1946-1947 гг. На территории области сохраняется большое количество памятников армянской архитектуры. По представлениям проживавших здесь до репатриации армян, Карадаг был частью гавара Парспатуник правинции Васпуракан.

Оставшееся армянское население Парспатуника(Карадага) сконцентрировано в горном районе , на границе иранских провинций(останов) Ардабиль и Восточный Азербайджан.

 История 
В древности основная территория Парспатуника (современный Карадаг) входила в состав скифского государственно-племенного образования Ишкуза на территориях Восточного Закавказья (совр. Азербайджанская Республика)  и северо-западе совр. Ирана. В западной части Парспатуника, Маранде, располагался центр древней области Сангибуту Улху. Затем эти области входили в состав царства Биайнили (Арарту, Урарту). Впоследствии снова оказались во власти скифов. Позже вошли в состав Мидии. После раздела империи Александра Македонского, Парспатуник стал частью Мидии-Атропатены.

После того, когда Арташес I-й добился полной независимости Великой Армении от Селевкидов, княжество атропатенских мидийцев Парспатуник было захвачено в Восточном походе у Атропотены и присоединено к Армянскому царству Арташеса I-го.Рассказывая о Восточном походе Арташеса и Зареха древнегреческий историк Страбон говорит (XIV, 5): "у мидян они отняли Каспиану, Фаунитиду и Басолропеду" С этого момента началась арменизация области.После первого аланского похода в 72 году, царь Трдат I переселил часть населения Парспатуника, которое оказалось на деле не лояльным Аршакидам, в центральные области Армении и превратил область в наместничество. Переселение было осуществлено в особой политической обстановке, когда правители Армении (Трдат I), Атропотены (Пакор II) и шахиншах Персии (Вологез I) были родными братьями (дети Вонона II) и действовали сообща против "северных" соседей. Это переселение способствовало как усилению арменизации региона, так и усилению арменизации переселенных местных вождей, из которых вышли нахарарские роды Аматуни и Аравелян. Княжеский род Парспатуни вёл своё происхождение по одной линии от скифских царей, а по второй линии происходил от матиенских царей Сангибуту. Население Парспатуника в основном состояло из иранских племён, атропотенских мидийцев. Армянскoe население было сконцентрировано в городах и в горных сёлах возле крепостей, где остатки его сохранились и по сей день в современном Иране. Подобный этнический состав населения Парспатуника, объясняет тот факт, что несмотря на свои обширные владения, нахарар Парспатуни отправлял в армию царя Великой Армении всего лишь 50 конных воинов. Так же этот факт, запечатлённый в Зоранамаке, показывает нам, что иранские племена не были военнообязанными в Армянском царстве и не несли постоянной военной службы.

Став удельными князьями, нахарары Парспатуни объединили под своей властью гaвары (области) Парспатуник и Маранд, избрав своей столицей центр Маранда город Бакуракерт (греко-римская Филадельфия).

По своему географическому положению Парспатуник оказался на границе между Арменией и Парфянским царством к концу первой четверти III века н.э. в связи с поглощением Атропотены Сасанидами. После раздела Армянского царства в 387 году между Сасанидской и Римской империями следует говорить о появлении  (части Армении под властью Сасанидов), которую не следует путать с провинцией Персидская Армения (Парскаайк) на западе от озера Урмия. Первая, по крайней мере в некоторые периоды времени, пользовалась некоторой автономией. В V—VI веках область являлась 26-м гаваром и княжеством (нахарарством) провинции Васпуракан армянского марзпанства,  о чем упоминает армянский географ и историк VII века Анания Ширакаци в своём «Ашхарацуйце».Анания Ширакаци пишет: "Васпуракан к западу от Персармении, рядом с Корджайк, имеет 36 областей: 1. Рштуник, 2. Тосп, 3. Будуник, 4. Арчишаковит, 5. Аговит, 6. Кугановит, 7. Арберани, 8. Дарни, 9. Бужуник, 10. Арнойотн, 11. Андзевацик, 12. Атрпатуник, 13. Еритуник, 14.  Бун Мардастан, 15. Артаз, 16. Аке, 17. Мец Ахбак, 18. Андзахадзор, 19. Торнаван, 20. Чвашрот, 21. Крчуник, 22. Мецнуник, 23. Палуник, 24. Гукан, 25. Агуандрот, 26. Парспатуник, 27. Арташисян, 28. Артаванян, 29. Бакран, 30. Гапидтеан, 31. Газрикеан, 32. Тайгреан, 33. Варажнуник, 34. обильный вином Гохтн, 35. Нахджаван с городом того же имени, и 36. Маранд." Затем, в более позднее время, под властью Арабского халифата, область уже не включается в пределы армянского княжества Васпуракан.А. К. Шагинян ГЕНЕЗИС ДЕРЖАВЫ АРМЯНСКИХ БАГРАТИДОВ В УСЛОВИЯХ АРАБСКОЙ ВЛАСТИ, ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО У НИВЕРСИТЕТА, 2013 1  Население Парспатуника было значительно исламизировано во времена Халифата.

К XVI веку Карадаг и Маранд фиксируются как, соответственно, полунезависимый и удельный (ульке) султанаты Сефевидского государства.

 Литература 
 
 
 R.H. Hewsen Introduction to Armenian historical geography: the boundaries of Orontid Armenia'' Revue des études Armeniennes. Nouvelle serie (REArm n.s.) 18 (1984) 347-66.
 Т. Х. Акобян (1981). Историческая география Армении. Ереван, издательство «Митк» 
 Ինճիճյան Ղ., Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց, Վնտ., 1822
 Հարությունյան Բ., Մեծ Հայքի վարչա-քաղաքական բաժանման համակարգն ըստ “Աշխարհացոյց”-ի
 Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ “Աշխարհացոյց”-ի, Երևան, 1963
 Ուլուբաբյան Բ.Ս., Դրվագներ Հայոց Արևելից կողմանց պատմության IV-VII դդ., Երևան, 1981.

Примечания

Ссылки 
 

Гавары Васпуракана